Michael Swan (aktor)
 Michael Swan (publicysta)